

Toponyme 

 Nakano, un arrondissement de Tokyo, au Japon ;
 Nakano, une ville de la préfecture de Nagano, sur l'île de Honshū, au Japon.

Patronyme 

 Daisuke Nakano (中野 大輔?) (1982-), un gymnaste artistique japonais ;
 Desmond Nakano (1953-), un réalisateur américain d'origine japonaise ;
 Eiji Nakano (中野 英治) (1904-1990), un acteur et réalisateur japonais ;
 Fumiteru Nakano (1915-1990), un joueur japonais de tennis né le 13 janvier  ;
 Hideki Nakano (中野秀樹) (1952-), un spécialiste du combiné nordique japonais ;
 Hideto Nakano, un karatéka japonais ;
 , né en 1952, un coureur japonais du combiné nordique.
 Hiroyuki Nakano (中野裕之) (1958-), un réalisateur japonais ;
 Hiroshi Nakano (中野 洋司), un footballeur japonais ;
 Junya Nakano (仲野順也) (1971-), un compositeur japonais de musique de jeu vidéo ;
 Keiko Nakano (恵子中野) (1968-), une golfeuse professionnelle japonaise ;
 Kōichi Nakano (中野浩一), un coureur cycliste sur piste japonais ;
 Kōji Nakano (中野 孝次) (1925-2004), un romancier, traducteur et critique littéraire japonais ;
 Koki Nakano (1988-), un pianiste japonai ;
 Manami Nakano (中野 真奈美) (1986-), une joueuse internationale de football japonaise ;
 Seigō Nakano (中野 正剛?) (1886-1943), un meneur politique japonais qui prônait l'adoption du fascisme pour ;
 Seiko Nakano (1952-), une actrice japonaise spécialisée dans les voix ;
 Shigeharu Nakano (中野 重治) (1902-1979), un écrivain et politicien japonais ;
 Shinji Nakano (中野 信治) (1971-), un pilote automobile japonais ;
 Shinji Nakano (中野 信治) (1999-), un coureur cycliste japonais ;
 Shinya Nakano (1977-), un pilote de vitesse moto japonais ;
 Shinya Nakano (中野 伸哉) (2003-), un footballeur japonais ;
 Shizuka Nakano (中野 シズカ) (1969-), une mangaka japonaise ;
 Syuichi Nakano (中野 主一) (1947-), un astronome amateur japonais, spécialiste de l'étude des comètes ;
 Tadaharu Nakano (中野忠晴) (1909-1970), un chanteur baryton japonais ;
 Takeko Nakano (中野 竹子?) (1847-1868), une femme combattante du domaine d'Aizu ;
 Takeo Nakano, un peintre japonais ;
 Yoshihiro Nakano (中野 嘉大)  (1988-), un footballeur japonais ;
 Yoshio Nakano 中野 好夫 (1903-1985), un traducteur et théoricien de la littérature japonais ;

Voir aussi 
 (3431) Nakano, un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes
 École de Nakano (陸軍中野学校, Rikugun Nakano Gakkō?), le principal centre de formation du renseignement militaire japonais durant la Seconde Guerre mondiale
 Gare de Nakano (中野駅, Nakano-eki?), une gare ferroviaire de la ville de Tokyo au Japon
 Mont Nakano (中ノ岳), une montagne culminant à 1 519 m d'altitude, au Japon
 Pic Nakano (中ノ峰, Nakano-mine?), une montagne culminant à 1 341 m d'altitude, au Japon